Malabar peut désigner :

Toponymie 
 la côte de Malabar, un littoral de l'Inde.
 le district de Malabar, ancienne subdivision des Indes britanniques.
 le Malabar, une région de l'Inde correspondant aux districts de l'État du Kerala situés au nord de la rivière Ponnanî.
 Malabar Hill quartier résidentiel de Bombay 
 Malabar, un volcan d'Indonésie.
 Malabar, localité d'Indonésie.
 Malabar, est un quartier du Borough d'Arima à Trinité-et-Tobago.
 Malabar, un quartier et une plage de la ville de Sydney en Australie.
 l'île Malabar, île inhabitée des Seychelles.
 Malabar, ville côtière du comté de Brevard (État de Floride), aux États-Unis.

Autres 
 Malabar, une marque française de chewing-gum.
 Malabar, le nom français d'un super-héros appartenant à l'univers de Marvel Comics.
 Le Malabar Princess, un avion d'Air India qui s'est écrasé en 1950.
 Malabar Princess, un film français de Gilles Legrand sorti en 2004, évoquant notamment l'avion Malabar Princess et son épave.
 Malabar, le cheval de La Ferme des animaux de George Orwell.
 Le RHM Malabar (A664), un navire de services français lancé en 1975, désormais désarmé.
 (754) Malabar est un astéroïde de la ceinture principale.
 Malabar moussonné, un type de café
 Coco Malabar,  auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste congolais, installé à Bruxelles.
 On m'appelle Malabar (titre original : Occhio alla penna) est un film italien réalisé par Michele Lupo et sorti en 1981.

Voir aussi 

 Malbars, groupe ethnique à La Réunion
 Malabar : nom (familier) donné à une personne au physique impressionnant.
 Malabar : gentilé des habitants du village de Boudevilliers (NE), en Suisse

Homonymie de toponyme